Daleko od hlučícího davu (v anglickém originále Far from the Madding Crowd) je název různých literárních a audiovizuálních děl:

 Daleko od hlučícího davu (kniha) – román Thomase Hardyho z roku 1874
 Daleko od hlučícího davu (film, 1915) – němý film režiséra Laurence Trimbla z roku 1915
 Daleko od hlučícího davu – britský film režiséra Johna Schlesingera z roku 1967
 Daleko od hlučícího davu (film, 1998) – britská televizní adaptace režiséra Nicholase Rentona z roku 1998
 Daleko od hlučícího davu (film, 2015) – americko-britský film režiséra Thomase Vinterberga